Etschenberg  ist der Familienname folgender Personen:

Helmut Etschenberg (* 1947), Städteregionsrat der Städteregion Aachen
Karla Etschenberg (* 1941), deutsche Pädagogin und Professorin